ла Ос () — испанская фамилия.

Известные носители: Видаль Ла Ос, Хуан Франсиско де (1800—1863) — президент Перу (1842—43).
 Каранка де ла Ос, Айтор (род. 1973) — испанский футболист и тренер.
 Тенрейро Монтенегро-и-де-ла-Ос, Хоакин (1758—1834), 1-й граф Виго — испанский государственный деятель.

См. также 
 Ос